Cette page contient les pages d'homonymie de Aiglon, Aiglons, L'Aiglon et Les Aiglons.

Un aiglon (ou alérion) est le petit de l’aigle, un oiseau rapace.

L'aiglon peut désigner :
 L'Aiglon, surnom de Napoléon II, le fils de Napoléon  ;
 L'Aiglon, drame d’Edmond Rostand ;
 L'Aiglon, statue dédiée aux komsomols à Tcheliabinsk.

Les aiglons peut désigner :
 Les Aiglons (Junge Adler), film allemand d'Alfred Weidenmann sorti en 1944 ;
 Les Aiglons, groupe de rock'n'roll instrumental suisse ;
 Les Aiglons, groupe de chanteurs antillais ;
 Les Aiglons, surnom donné aux joueurs de l'Olympique Gymnaste Club Nice.

Voir aussi 
 Aiglon College, pensionnat international de langue anglaise de Suisse
 Aiglon du Lamentin, club omnisports basé dans la ville de Lamentin en Martinique
 Club Athlétique Renaissance Aiglon Brazzaville, club omnisports congolais
 , nom de deux communes de la région Paca
 Camille Ayglon, handballeuse internationale française